

Sigle 
 Dansk Folkeparti – Partito Popolare Danese, partito politico danese
 Die Freiheitlichen – partito politico italiano
 Direction Finder – radiogoniometro
 Direction Flag
 Distrito Federal – Distretto Federale (per esempio, Distretto Federale Messicano)
 Decadenza Femminile

Chimica 
 DF – formula chimica del fluoruro di deuterio

Codici 
 DF – codice vettore IATA di AeBal
 DF – codice ISO 3166-2:BR del Distretto Federale brasiliano
 Df – Un codice climatico. Vedi la classificazione dei climi di Köppen

Informatica 
 df – comando Unix per ottenere informazioni sullo spazio su disco del filesystem

Altro 
 dF – Frauenmagazin (dF – Donne Frauen) – programma televisivo di RAI Sender Bozen
 DF – missile